Четвёртая респу́блика — название, используемое в ряде государств, введённое для того чтобы подчеркнуть преемственность с предыдущими государственными образованиями на той же территории.
 Четвёртая Французская республика
 Четвёртая республика Южной Кореи
 Четвёртая республика Венесуэла

См. также 
 Первая республика (значения)
 Вторая республика (значения)
 Третья республика (значения)
 Пятая республика (значения)
 Шестая республика Южной Кореи